Акрагант (, Acragas; ) — древнегреческий  и серебряных дел мастер, упоминаемый Плинием Старшим.

Биография 
Резьба Акраганта на чашах дорого ценилась за изящество исполнения. Плиний (кн. XXXIII), не указывая место родины Акраганта и времени его жизни, ограничился только известием, что его творений, особенно на тему охоты, было много на острове Родос, где между прочим в храме Вакха были его изображения Вакха и кентавров.

Примечания

Литература 
 Акрагантъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Ссылки 

Мастера Древней Греции
Древний Родос
Скульпторы Древней Греции
Ювелиры